Charles Keating ist der Name folgender Personen:

* Charles Keating (Geschäftsmann) (1933–2005), kanadischer Geschäftsmann
 Charles Keating (Schauspieler) (1941–2014), britischer Schauspieler 
 Charles H. Keating (Charles Humphrey Keating; 1923–2014), US-amerikanischer Schwimmer, Anwalt, Bankmanager und Unternehmer 
 Charles Keating III (* 1955), US-amerikanischer Schwimmer und Geschäftsmann